Изерния () — провинция в Италии, в регионе Молизе.

Открытия 
Древнейшим из человеческих останков, обнаруженных в Италии, является молочный зуб из пещеры ) возрастом ок. 600 тыс. лет.

Города 
 Аньоне

Примечания 

Провинции Молизе